Die Nordische Fußballmeisterschaft 1960–63 für Männer-Nationalmannschaften fand zwischen dem 26. Mai 1960 und dem 6. Oktober 1963 statt. Ausrichter Finnland lobte hierbei SPL's Pokal aus. Den Wettbewerb, welcher zum achten Mal ausgetragen wurde, konnte Titelverteidiger Schweden zum sechsten Mal in Folge gewinnen.

Modus 

Die vier teilnehmenden Mannschaften spielten nach dem Modus „jeder gegen jeden“ den Turniersieger aus, wobei jedes Team jeweils viermal gegen jedes andere spielte. Die Mannschaft, die nach Abschluss aller Spiele die meisten Punkte beziehungsweise bei Punktgleichheit das bessere Torverhältnis aufwies, wurde Turniersieger.

Tabelle und Spielergebnisse 

|}

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen alphabetisch geordnet.

Weblinks 

 Nordic Championships (Men) 1960–63 auf rsssf.com (englisch)
 Spielberichte der dänischen Mannschaft (dänisch)
 Spielberichte auf eu-football.info (englisch)

196063
Fußballveranstaltung 1960
Fußballveranstaltung 1961
Fußballveranstaltung 1962
Fußballveranstaltung 1963
Fußball (Finnland)